Sophia Huett López 

Integrante de la Policía Federal, hoy Guardia Nacional, quien desde diciembre de 2018 con el otorgamiento de licencia extraordinaria a petición del Gobernador de Guanajuato, se integró a la administración estatal.Actualmente es la Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 
Destaca su labor y resultados en el diseño, seguimiento y medición de estrategias de seguridad, así como logros obtenidos en materia de percepción ciudadana sobre desempeño y confianza institucional. 
En agosto del 2018 recibió de manos del Presidente de la República, la Condecoración al Mérito Social, conferida a quienes realizan hechos sobresalientes en beneficio de las relaciones entre la sociedad y la Institución. 
Es Fellow del International Women´s s Forum, generación 2021—2022.

Formación 
Es Maestra en Gestión Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, así como Licenciada con Mención 
Honorífica en Ciencias de la Comunicación por la Universidad La Salle Bajío. 
Cursó el Diplomado en Mando Policial, impartido por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), así como el Diplomado en 
Gerencia Policial por la Universidad Anáhuac, en ambos casos en coordinación con la Policía Federal. 
Participó en el Curso Introductorio en Seguridad Nacional para Funcionarios de la Administración Pública Federal, impartido por el 
Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina y el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Cuenta con cinco diplomados por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, entre los que se incluyen Inteligencia y Contra Inteligencia, 
Criminología y Victimología, Psicología Criminal, Teoría del Delito y Técnicas de Investigación. Asimismo, realizó estudios en instituciones nacionales e internacionales en Opinión Pública, Televisión Pública, Perspectiva de Género, Transparencia y Protección de Datos Personales.

Actividades profesionales 
Inició su carrera profesional en el ámbito de la comunicación en el año 2002, colaborando en la Unidad de Televisión del Estado de Guanajuato, así como titular en noticieros locales de radio. 
En 2006 realizó labores de coordinación en materia de comunicación en campañas electorales a nivel municipal, estatal y federal, con resultados exitosos. Luego se integró como asesora de la Vicepresidencia del Senado de la República. 
A finales de 2006 fue nombrada Directora de Logística en la Dirección General de Comunicación Social de la Presidencia de la República, periodo en el que se incluyeron responsabilidades relativas al análisis político e informativo para giras presidenciales, entre otras. En 2008, fue nombrada directora de información en la Secretaría de Seguridad Pública Federal. 
Desde entonces ha ocupado distintos cargos en el ámbito de la Seguridad Pública, entre los que se incluyen sus labores en la División de Seguridad Regional de la Policía Federal, asesora del Comisionado General y responsable de la Estrategia Digital de dicha Institución. 
En este periodo destaca su participación en el diseño integral, seguimiento y medición de estrategias de seguridad, vinculación y percepción ciudadana, que en una suma de esfuerzos, permitieron a la 
Policía Federal alcanzar máximos históricos para una institución civil de seguridad en percepción de eficacia y confianza ciudadana, de acuerdo a las mediciones del INEGI, con un aumento de más de seis y once puntos respectivamente, en un periodo de cinco años. 
En cuanto a actividades académicas, entre el año 2000 y 2006 colaboró como 
docente en nivel medio y medio superior en la Universidad La Salle Bajío, así como catedrática en la Universidad Iberoamericana campus León. 
En la Policía Federal participó como docente en el Diplomado de Administración de Operaciones y el Diplomado de Atención Ciudadana en Seguridad Pública. 
Actualmente participa en la capacitación de corporaciones municipal

 Otras Actividades 

En otras áreas, Sophía Huett ha participado en el Comité Editorial de Grupo Reforma y actualmente participa en el Comité Editorial de Milenio León. En 2020 fue elegida como una de las personalidades del año por el diario Milenio León, en el que también es columnista semanal. Dicha distinción se repitió en 2022, cuando se le nombró personaje del año por el mismo medio.
Es conferencista en diversos foros, entre ellos los que se puede contar la Maestría en Seguridad Nacional por el Colegio de Defensa Nacional de la Secretaría de la Defensa Nacional.  
Asimismo, ha sido partícipe de eventos internacionales sobre políticas de seguridad pública transnacional en Bogotá, Colombia, así como en San Diego, California y Washington DC. 
Fue asesora de tesis en Seguridad Nacional en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina, en el programa de Maestría en Seguridad Nacional.  
Ha realizado labores de beneficencia social y pública a través de diferentes instituciones, entre ellas el Cuerpo de Bomberos de San Francisco del Rincón y la Fundación “Alcanza una Estrella” de la Policía Federal. Además promovió cinco campañas de donación de sangre en la Policía Federal en apoyo a las instituciones de salud pública. 
A lo largo de su carrera profesional, progresivamente se ha convertido en una líder de opinión, un referente de los medios locales y nacionales en materia de seguridad e incluso participación femenina en el ámbito policial y de seguridad. 
En cuanto a su participación como becaria en el Foro Internacional de Mujeres, para el capítulo México, es la primera mujer civil del ámbito de seguridad que participa en el programa, promovida y patrocinada por un gobierno estatal.  
Su caso es promovido y resaltado en la convocatoria 2023 para dicho programa.  
En congruencia con ello, desarrolla actualmente un programa de fortalecimiento de liderazgos de mujeres en instituciones policiales, con el objetivo principal de promover la participación de un mayor número de mujeres en el ámbito de seguridad, incluyendo posiciones de mando. Desde 2018, ha brindado casi dos mil entrevistas y participaciones en foros ciudadanos.

Referencias 

https://www.milenio.com/politica/sophia-huett-mujer-guanajuatense-rompio-paradigmas

https://www.elsoldelbajio.com.mx/local/quien-es-la-comisionada-de-seguridad-sophia-huett-lopez-2832854.html

https://www.am.com.mx/news/2018/7/17/policia-guanajuatense-es-reconocida-por-pena-nieto-por-su-labor-social-353986.html

https://www.am.com.mx/guanajuato/2022/3/1/sophia-huett-esta-entre-las-30-becarias-de-foro-internacional-de-liderazgo-595320.html

https://www.elsoldeirapuato.com.mx/local/sophia-huett-nueva-titular-del-secretariado-ejecutivo-del-sistema-estatal-de-seguridad-publica-5913530.html

Enlaces externos 
 Policía Federal de México.
 https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20180831/lsquo-fake-news-rsquo-llegan-a-lo-mas-sensible-de-las-personas-y-son-alarmistas-policia-federal/
 https://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/seguridad/2016/02/3/policia-federal-usa-redes-sociales-para-acercarse-los-ciudadanos
 https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20180831/lsquo-fake-news-rsquo-llegan-a-lo-mas-sensible-de-las-personas-y-son-alarmistas-policia-federal/
 https://www.am.com.mx/2018/11/20/local/sophia-huett-lopez-es-la-nueva-comisionada-de-seguridad-en-guanajuato-527990
 https://sesesp.guanajuato.gob.mx/

1.-  Gobierno de estado (7 de abril 2019). <<https://boletines.guanajuato.gob.mx/2019/04/07/%EF%BB%BFse-reune-la-comisionada-de-la-unidad-de-analisis-y-estrategia-para-la-seguridad-ciudadana-sophia-huett-lopez-con-integrantes-del-consejo-estatal-agroalimentario-de-guanajuato-a-c/>>  Consultado el 7 de abril 2018.

2.- Periódico El sol de México (9 de septiembre 2019). <<(https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/justicia/guanajuato-no-pacta-con-delincuentes-asegura-la-comisionada-sophia-huett-4155777.html Consultado el 9 de abril  2019.

3.- MVS Noticias (15 de abril 2019). <<https://mvsnoticias.com/podcasts/segunda-emision-con-luis-cardenas/salamanca-tiene-condiciones-atipicas-no-cuenta-con-policia-municipal-sophia-huett/>> Consultado el 15 de abril 2019.

4.- Gobierno de estado (8 de agosto 2019). <<https://boletines.guanajuato.gob.mx/2019/08/08/los-jovenes-en-guanajuato-encuentran-en-el-estado-oportunidades-laborales-de-educacion-y-crecimiento-para-vivir-en-planitud-y-alejarse-del-crimen-aseguro-la-comisionada-de-la-unidad-de-analisis-y-es/>> Consultado el 8 de agosto 2019.

Funcionarios de México